Young People’s Socialist League steht für folgende US-amerikanischen Jugendorganisationen: 

 Young People’s Socialist League (1907), 1907 bis 1972
 Young People’s Socialist League (1989), ab 1989